Ашерсон:

 Ашерсон, Нил (род. 1932) — британский журналист.
 Ашерсон, Пауль Фридрих Август (1834—1913) — немецкий ботаник, историк, этнограф и лингвист.
 Эхинодорус Ашерсона — травянистое растение рода Эхинодорус семейства Частухоцветные.